Der kleine Grenzverkehr bezeichnet:

 Der kleine Grenzverkehr (Roman), Roman von Erich Kästner
 Der kleine Grenzverkehr (Film), deutscher Spielfilm von Hans Deppe (1943)